Puolango eller Puolanka (finska Puolanka) är en kommun i landskapet Kajanaland i Finland. Puolango har cirka  invånare och har en yta på  km², varav  km² är vatten.

Grannkommuner är Hyrynsalmi, Paldamo, Pudasjärvi, Ristijärvi, Suomussalmi, Utajärvi och Vaala. 

Puolango är enspråkigt finskt.

Externa länkar

Källor

Finlands kommuner